Doan kan syfta på

 Doan Le (född 1943) vietnamesisk författare
 Catriona Le May Doan (född 1970) kanadensisk skridskoåkare
 Shane Doan (född 1976) kanadensisk ishockeyspelare